Башан:
 Башан — плато в китайской провинции Хэбэй.
 Башан (Васан) — историческая область на восточном берегу реки Иордан.
 Башан — коммуна в департаменте Нор, Франция.
 Башан, Владимир Борисович (род. 1948) — советский игрок в хоккей с мячом.

См. также 
 Башано